Наш последний час — научно-популярная книга британского астронома Мартина Риса. Полное название книги: «Наш последний час. Будет ли 21 век последним для человечества?».

Основные идеи 

В этой книге, разделенной на 14 глав, к которым добавлен раздел заключительных примечаний, Мартин Рис с научной точки зрения рассматривает ряд аргументов, касающихся возможности вымирания человечества, да и всего живого на планете Земля, в 21 веке.

Все аргументы представлены строго научным методом и подтверждаются реальными выводами, касающимися различных социальных, политических, военных и промышленных форм поведения человека, таких как войны, терроризм, научно-технические эксперименты и тд. Автор также принимает во внимание гипотезы, связанные с разрушительными стихийными бедствиями, таких как извержения вулканов или столкновения с астероидами.

Всё выше сказанное рассматривается с эволюционными и историческими соображениями, сопровождается анализом текущей ситуации, а также возможных будущих поведенческих эволюций, связанных с развитием технологий в биологии, ядерной физики, робототехники, информационных технологий, космической деятельности и тд.

Таким образом, предполагаются все наиболее вероятные ситуации и связанные с ними возможные осложнения с несколькими переменными, всегда с теоретическим и научным анализом и гипотезами.

Наконец, принимается во внимание возможность того, что непрерывность жизни может быть гарантирована космическими путешествиями и колонизацией других планет, в том числе с помощью самовоспроизводящихся роботов, которые могут создавать благоприятные условия для выживания во враждебных и неподходящих средах.

Содержание

I - Пролог

II - Технологические вызовы 
Наука 21 века может изменить людей, а не только их образ жизни. Сверхразумная машина может оказаться последним изобретением, сделанным человеком.

III - Часы Апокалипсиса - Выжить так долго было чистой удачей? 
Холодная война подвергла нас большему риску, чем хотелось бы большинству из нас. Опасность ядерной катастрофы по-прежнему нависает над нами, но ущерб, который может принести новая наука, еще более серьезен.

IV - Опасности нового тысячелетия - Террор и заблуждение 
В течение двадцати лет биотерроризм или биологическая ошибка могут убить миллион человек. Что предвещает эта перспектива на ближайшие десятилетия?

V - Как защитить себя 
Сколько технически талантливых людей могут угрожать всему человеческому обществу?

VI - Замедлить науку? 
Наука двадцать первого века открывает блестящие перспективы, но у ней есть и темная сторона. Этические ограничения на исследования или отказ от потенциально опасных технологий трудно принять и еще труднее реализовать.

VII - Стихийные бедствия - Столкновения с астероидами 
Риск столкновения крупных астероидов выше, чем риск авиакатастроф, но растущие антропогенные опасности вызывают гораздо большее беспокойство, чем любое стихийное бедствие.

VIII - Антропогенные угрозы Земле 
Изменения окружающей среды, вызванные деятельностью человека, все еще плохо изученные, могут вызвать более серьезные риски, чем стихийные бедствия, представленные землетрясениями, извержениями вулканов и удары астероидов.

IX - Экстремальные риски - Ставка Паскаля 
Нетрудно представить, что некоторые эксперименты могут поставить под угрозу всю планету. Насколько близким к нулю должен быть заявленный риск, чтобы такие эксперименты были санкционированы?

X - Философы апокалипсиса 
Может ли наука предсказать, сочтены ли годы человечества?

XI - Конец науки 
Возможно, что некоторые Эйнштейны будущего превзойдут нынешние теории времени, пространства и микромира. Но целостные науки о жизни и сложности представляют тайны, которые человеческий разум никогда не сможет полностью постичь.

XII - Имеет ли наша судьба космическое значение? 
Неблагоприятных факторов, влияющих на появление (и выживание) сложной жизни, может быть так много, что Земля является единственным домом сознательного разума во всей нашей Галактике. В таком случае наша судьба имела бы поистине космическое значение.

XIII - За пределами Земли 
Если зонды и роботы распространятся по Солнечной системе, последуют ли за ними люди? Внеземные человеческие сообщества, если они когда-либо будут существовать, будут основаны пионерами-индивидуалистами, готовыми пойти на любой риск. Путешествие за пределы Солнечной системы - гораздо более отдаленная, постчеловеческая перспектива.

XIV - Эпилог

См. также 

Глобальная катастрофа
Вымирание
Гибель человечества
Социальный коллапс

Примечания

Ссылки 

 Rees's bet on a major bioterrorist attack at longbet.com
 Basic Book's entry on Our Final Hour
 "Martin Rees asks: Is this our final century?" (Video of talk from 2005)

Книги 2003 года
Научно-популярные книги
Книги по астрономии